BIU steht für:
 Bar-Ilan-Universität in Israel
 BikeTrial International Union, internationaler Dachverband für Fahrrad-Trial
 Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware, Interessenvertretung der Computer- und Videospielehersteller in Deutschland
 Bürgerinitiative Umweltschutz Hannover
 Bus Interface Unit, eine Hauptprozessor-Arbeitsspeicher-Schnittstelle
 Flugplatz Bíldudalur (IATA-Code), Flughafen in Island

Biu steht für:
 Biu (Nigeria), Stadt in Borno, Nigeria
 den zweiten Namen des altägyptischen Wesirs Chabauchnum/Biu

biu steht für:
 Biete (ISO-639-3-Code), eine der Mizo-Kuki-Chin-Sprachen in Nordostindien

BIU